Джонатан Браунинг::
  (1805—1879) — американский изобретатель и оружейник.
  (род. 1959) — британский бизнесмен в сфере автомобилестроения.
  — дизайнер интерьера и предприниматель.